Eupleura stimpsoni är en snäckart som beskrevs av Dall. Eupleura stimpsoni ingår i släktet Eupleura och familjen purpursnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Purpursnäckor
stimpsoni